Абе — многозначный термин:

 Абе — коммуна в Бельгии, провинции Люксембург во франкоязычном регионе Валлония.
 Абе, Келси — канадская прыгунья с шестом, участница летних Олимпийских игр 2016.
 Абё, Елена — бас-гитаристка британской группы My Dying Bride.

См. также 
 Абэ — несколько японских фамилий, иногда передаваемых как «Абе».